Scylla és Skylla:
Scylla, az OH-nak megfelelő átírással: Szkülla, a megarai Niszosz király leánya, aki beleszeretett a szülővárosát ostromló Minószba
Scylla, az OH-nak megfelelő átírással: Szkülla, Phorküsz és Kétó leánya, az Odüsszeia szörnyeteg
Skylla, Peter Schneider regénye (2005), címe Phorküsz leányára utal
Scylla, fiktív technológia a Szökés sorozatban
155 Scylla a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida
Scylla, a rákok egy nemzetsége, a nemzetséghez tartozó állatok tudományos nevének is része a „Scylla”